Az 1948. évi nyári olimpiai játékokon a magyar csapat tagjaként 128 sportoló – 107 férfi és 21 nő – vett részt. Az olimpia műsorán szereplő – a művészeti versenyeket is beleértve – húsz sportszakág közül  tizenötben indult magyarországi versenyző. A magyarországi résztvevők száma az egyes szakágakban a következő:


Nem indult magyarországi versenyző a következő sportágakban: gyeplabda, kerékpározás, lovaglás, labdarúgás és vitorlázás.

A következő táblázat ABC-rendben sorolja fel azokat a magyarországi sportolókat, akik az olimpián részt vettek.

A

B

Cs

D

E

F

G

Gy

H

J

K

L

M

N

Ny

O

P

R

S

Sz

T

U

V

Z

Zs

Kapcsolódó szócikkek 
Magyarország az 1948. évi nyári olimpiai játékokon

M
Olimpiai témájú listák
Magyarország az olimpiai játékokon